Сатирикон — назва сатиричної драми за античної доби та середньовіччя, іноді сатиричного роману.
 Сатирикон — твір давньоримської літератури.
 «Сатирикон» — фільм Федеріко Фелліні 1969 року.
 «Сатирикон» і «Новий Сатирикон» — російські сатиричні журнали початку XX століття.
 «Сатирикон» — російський державний театр в Москві.